Daniel Wenig (ur. 12 sierpnia 1991) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Berchtesgaden. Srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (2011).

W reprezentacji zadebiutował 30 czerwca 2006, podczas zawodów FIS Cup w Bischofshofen.

7 grudnia 2010 po raz pierwszy uplasował się w pierwszej piątce zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 5. miejsce w Rovaniemi. Na podium po raz pierwszy stanął w styczniu 2013, zwyciężając w Zakopanem.

W Pucharze Świata zadebiutował w zawodach 62. Turnieju Czterech Skoczni, 29 grudnia 2013 w Oberstdorfie, zajmując 43. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył dokładnie rok później na tej samej skoczni, zajmując 22. miejsce.

Po sezonie 2015/2016 zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Weniga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 5 stycznia 2013 (1. miejsce)
  Falun – 1 marca 2014 (3. miejsce)
  Falun – 2 marca 2014 (1. miejsce)
  Zakopane – 8 marca 2014 (2. miejsce)
  Zakopane – 31 stycznia 2015 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Stams – 29 czerwca 2013 (2. miejsce)
  Kuopio – 3 sierpnia 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cupu 
  Oberwiesenthal – 15 sierpnia 2009 (1. miejsce)
  Ruhpolding – 26 lutego 2011 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991